Андре́а Пава́ни (; ) — итальянский кёрлингист.

В составе мужской сборной Италии участник тринадцати  (лучший результат — пятое место в  году) и десяти  (лучший результат — бронзовые призёры в  году). Четырнадцатикратный .

Играл на позициях  и . В течение нескольких лет скип команды.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (14 раз).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов: его отец Энеа Павани участник чемпионатов мира и Европы, восьмикратный чемпион Италии; сестра Марина () участница чемпионатов мира и Европы, шестикратная чемпионка Италии.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Италии
Чемпионы Италии по кёрлингу